Bagrypsj (Russisch: Багрипш) is een dorp in het district Gagra in Abchazië (Georgië). De burgemeester van het dorp is Asla Jopua en de plaatsvervangende burgemeester is Andronik Markaryan.

Plaats in Abchazië